Hans Nottelmann ist der Name folgender Personen:

* Hans Nottelmann der Ältere († 1614), deutscher Bildhauer
 Hans Nottelmann der Jüngere († 1646), deutscher Bildhauer